Аксессуа́р ( от  — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

Виды аксессуаров 
 В военном деле аксессуар — необязательный (добавочный) элемент флага (знамени).
 В одежде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям, примером аксессуаров также могут являться наручные часы.
 В одежде аксессуары придают костюму законченность: головной убор, шарф, платок, перчатки, сумка, галстук, ремень, кошелёк (портмоне), ключница, футляр, брелок, булавка, английская булавка и другое (см. также: :Категория:Аксессуары).
 Деловой аксессуар — часть имиджа делового человека: визитница, ежедневник или органайзер, перьевая ручка и другое.
 В театре — предметы бутафории или реквизита.
 В изобразительном искусстве — второстепенные, вспомогательные детали изображения.
 В интерьере — предметы интерьера, гармонизирующие его, такие как ваза, коврик, канделябр.
 В мобильной связи аксессуарами принято называть все комплектующие к мобильному телефону, например — зарядное устройство, футляр или сумочка, шнурок для ношения телефона на шее, аккумуляторная батарея, брелоки и украшения для телефонов, антенны штатные и автомобильные, проводные и беспроводные гарнитуры и др.
 Игровой аксессуар — часть аппаратного обеспечения компьютера, используемая для игры в видеоигры. См. игровой контроллер.
 Автомобильный аксессуар (автоаксессуар) — необязательный, вспомогательный предмет или приспособление для автомобиля: оплётка на руль, вешалка одежды на автокресло, накидка на сиденье, накладка на порог, ионизатор воздуха, панорамные линзы, стойка для колёс, маркер для колёс, отбойник на бампер, автомобильный холодильник, детское автокресло и другое.
 Барабанные аксессуары — различные устройства и приспособления, применяемые барабанщиками.

См. также 
  Атрибут
 Стаффаж
 Украшение

Примечания

Литература 
 

 Словарь иностранных слов. 13-е изд. — М: Рус. яз., 1986
 Словарь русского языка. В 4-х томах, под ред. С. Г. Бархударова и др. — М: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1957

Ссылки 
 

Мода
Изобразительное искусство